Ez a Monster Buster Club sorozat epizódlistája.

1. évad

2. évad

Televíziós sorozatok epizódlistái